Terrapin (amfibievoertuig) - een Brits voertuig uit de Tweede Wereldoorlog
 HMS Terrapin - een Britse onderzeeër
 Terrapin Station - een muziekalbum uit 1977 van Grateful Dead
 het eerste lied van het album The Madcap Laughs van Syd Barrett
 een muzieknummer van de Britse muzikant en dj Bonobo
 Terrapin Beer Company - een Amerikaanse bierfabrikant

Zie ook 
 Diamantrugschildpad - Malaclemys terrapin